UF kan syfta på:

 UF – ett universitet i Gainesville, Florida, se University of Florida
 UF – en politiskt, religiöst och fackligt obunden förening, se Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
 UF-företagande – gymnasieelever som under ett år startar, driver och avvecklar ett företag, se Ung företagsamhet
 Uf – en adelssläkt från Östdanmark, se Uf (adelssläkt)